

Sigle

Accelerated processing unit – nome dato da AMD alle proprie CPU di nuova generazione appartenenti al progetto Fusion, dove nello stesso pezzo di silicio si trovano CPU e GPU assieme.
Auxiliary Power Unit – unità di potenza ausiliaria montata a bordo di aeromobili.

Altro

Apu Nahasapeemapetilon – personaggio del cartone animato I Simpson.
Apu – divinità inca e retaggio mitologico e religioso di Perù, Ecuador e Bolivia.